Васи́лий Алекса́ндрович Орло́в:
 Орлов, Василий Александрович (1896—1974) — советский актёр театра и кино, педагог ГИТИСа.
 Орлов, Василий Александрович (род. 1975) —  губернатор Амурской области.